Пенеду () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Алагоас. Составная часть мезорегиона Восток штата Алагоас.
Население составляет 	124 552	 человека (на 2010 год). Площадь — 	1 703,395	 км². Плотность населения — 	73,12	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Фелис-Дезерту
 Игрежа-Нова
 Пенеду
 Пиасабусу
 Порту-Реал-ду-Колежиу

Микрорегионы штата Алагоас